В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 1-6, 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Відсутня

 Магдалена Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер /  Наталі Тозья (2-ге коло)
 Гелен Келесі /  Регіна Райхртова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)